Херсковиц (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Херсковиц, Маршалл (род. 1952) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.
 Херсковиц, Мелвилл Джин (1895—1963) —- американский этнограф, антрополог, один из основателей африканистики и изучения афроамериканцев в США.